Michal Pšenko (ur. 8 lipca 1982) – słowacki skoczek narciarski i kombinator norweski. W skokach startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Jego najlepszym sezonem był sezon 2003/2004, kiedy zajął 122. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jego rekord życiowy to 131 metrów osiągnięte podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego 17 grudnia 2004 roku w czeskim Harrachovie. Jego najlepszy rezultat w Pucharze Świata w skokach narciarskich to 44. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem 16 stycznia 1999.

Największym sukcesem tego skoczka jest srebrny medal mistrzostw świata juniorów wywalczony w Saalfelden am Steinernen Meer w 1999 roku, gdzie przegrał tylko z Kazukim Nishishitą.

Startował także w kombinacji norweskiej, w zawodach Pucharu Świata, Pucharu Świata B, Letniego Grand Prix, Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Jego życiowe osiągnięcia w tych typach zawodów to 27. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Reit im Winkl 7 stycznia 2001, 2. miejsce w zawodach Pucharu Świata B w Tarvisio 7 stycznia 2004 i 9. miejsce w zawodach Letniego Grand Prix w Harrachovie 27 sierpnia 2004. Na Mistrzostwach Świata  w Lahti był 41. w Gundersenie i nie ukończył sprintu. Na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City był 38. w Gundersenie i 39. w sprincie. Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme zakończył na 41. miejscu w Gundersenie i 42. w sprincie. Jego ostatnimi mistrzostwami był Mistrzostwa w Oberstdorfie w 2005, osiągnął  tam w sprincie 46. miejsce.

Wicemistrz Słowacji w zawodach indywidualnych z 1999 i 2000 roku.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 57.
 sezon 2000/2001: 43.
 sezon 2001/2002: niesklasyfikowany
 sezon 2002/2003: nie brał udziału
 sezon 2003/2004: 53.
 sezon 2004/2005: niesklasyfikowany

Miejsca na podium chronologicznie 
Pšenko nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 81.
 sezon 1999/2000: 28.
 sezon 2000/2001: 4.
 sezon 2001/2002: 12.
 sezon 2002/2003: 30.
 sezon 2003/2004: 36.
 sezon 2004/2005: 72.
 sezon 2005/2006: 77.

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999: 42.
 2000: 18.
 2001: 21.
 2002: 26.
 2003: 19.

Miejsca na podium chronologicznie 
Pšenko nigdy nie stanął na podium zawodów LGP.

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 127.
 sezon 1999/2000: 127.
 sezon 2003/2004: 122.
 sezon 2004/2005: 152.

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS jako skoczek
 Profil na oficjalnej stronie FIS jako kombinator norweski

Uwagi

Przypisy 

Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982
Słowaccy kombinatorzy norwescy